

Astronomia
Brahms – cratere sulla superficie di Mercurio
1818 Brahms – asteroide

Persone
 Albert Brahms (1692-1758) – poeta tedesco
 Helma Sanders-Brahms (1940-2014) – regista
 Hero Brahms (* 1941) – imprenditore
 Johannes Brahms – compositore tedesco
 Renke Brahms (* 1956) – teologo
 Sara Brahms (* 1978) – cantante

Altro
 Brahms AG – azienda di biotecnologie tedesca
 Johannes Brahms – nave fluviale